Browns Mill ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Browns Mill (Illinois)
 Browns Mill (Pennsylvania)
 Browns Mill (Tennessee)
 Browns Mill (Vermont)
 Browns Mill (Virginia)
 Browns Mill (West Virginia)